Eskdale ist die Bezeichnung für

 Eskdale (Australien)
 Eskdale (Cumbria), ein Tal und eine civil parish in Cumbria
 Eskdale (Neuseeland)
 Eskdale (North Yorkshire)
 Eskdale (Schottland)
 Eskdale (Utah)